CPH kan avse:

CPH – IATA-kod för en flygplats i Köpenhamn, se Kastrups flygplats
 CPH:PIX – en filmfestival i Köpenhamn